L’évaporation par faisceau d'électrons est une technique qui consiste à évaporer un matériau placé dans un creuset porté à haute température, soit par un courant traversant une nacelle résistive (effet Joule), soit par le bombardement d'un faisceau d'électrons.

Voir aussi 
Electron beam physical vapor deposition

Thermodynamique